Jabwonwod kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Jobenor, ö, Mili, 
 Jabonwar, holme, Erikub, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar